Rubow steht für:

 folgende Ortsteile im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rubow in der Gemeinde Barkhagen 
 Rubow in der Gemeinde Dobin am See 

Rubow ist der Nachname folgender Personen:
 Ernst Rubow (1880–1958), deutscher Pädagoge, Historiker und Geograph 
 Oli Rubow (* 1972), deutscher Schlagzeuger